W Syrii:
 As-Suwajda – miasto ośrodek administracyjny muhafazy As-Suwajda
 As-Suwajda – miejscowość w muhafazie Aleppo
 As-Suwajda – miejscowość w muhafazie Hama
 As-Suwajda– wieś w muhafazie Ar-Rakka